Sohland è il nome delle seguenti località:

Sohland a. d. Spree – comune in Sassonia
 Sohland a. Rotstein – comune in Sassonia